Rubiols, dolços mallorquins
 Rubiols de Mora, municipi de la província de Terol (Aragó)